(1972-), député de la République italienne
  (1855–1926), soprano italienne
 Athirson Mazolli e Oliveira (1977-), plus connu sous le nom d'Athirson, joueur de football international brésilien d'origine italienne
 Ferdinand Mazzoli (1821-1893), peintre, dessinateur et illustrateur français
 Francesco Mazzoli (1988-), pianiste, claveciniste, chef d’orchestre et éditeur italien d'ouvrages musicaux
  (1940-), latiniste italien
  (1907–1970), sculpteur italien
  (1935–1972)
  (1972-), animateur de radio italien
 Missy Mazzoli (1980-), compositrice, professeure de musique et pianiste américaine
 Riccardo Mazzoli (1969-), acteur italien
  (1932-), homme politique
  (1912-), joueur de football italien